Вашингтонски споразум се може односити на:

 Вашингтонски поморски споразум,
 Вашингтонски споразум (1994), којим је успостављена Муслиманско-хрватска федерација